Die AEGON GB Pro-Series Glasgow 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Februar 2015 in Glasgow stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Glasgow